Юрий (Георгий) Андреевич

 Юрий Андреевич Боголюбский (между 1160 и 1165 — ок. 1194) — царь Грузии, князь Новгородский
 Георгий Андреевич — князь Дорогобужский
 Юрий Андреевич — князь Суздальский
 Юрий Андреевич — княжич Ростовский